Detta är en lista över sjöar i Nacka kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nacka kommun.

Lista

Nacka kommun
 Lista